Frisia VIII ist der Name folgender Schiffe:

 Frisia VIII, früherer Name von San Lucas II, Fähre in Costa Rica 
 Frisia VIII (Schiff, 2010), deutsches Frachtschiff